Jüdischer Friedhof Pforzheim steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Pforzheim)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Pforzheim)